Abetti ist der Familienname folgender Personen:
 Antonio Abetti (1846–1928), italienischer Astronom
 Giorgio Abetti (1882–1982), italienischer Astronom

Abetti bezeichnet folgende astronomische Objekte:
 Abetti (Mondkrater), Mondkrater, bezeichnet nach den beiden oben genannten Astronomen
 (2646) Abetti, Hauptgürtelasteroid, bezeichnet nach den beiden oben genannten Astronomen